«Социологи́ческие иссле́дования» («СоцИс») — ежемесячный советский и российский научный журнал в области социологии. Основан в 1974 году.

Учредитель — Российская академия наук, соучредитель — Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН).

Журнал включён в список научных журналов ВАК, а также в международные системы цитирования Web of Science (Core Collection), Scopus, RSCI.

История 
Первым главным редактором журнала был доктор философских наук, профессор А. Г. Харчев (1974—1987). В последующие годы редакцию возглавлял член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор А. В. Дмитриев (1987—1994), с 1995 по 2018 год должность главного редактора занимал член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор Ж. Т. Тощенко.

В настоящее время главный редактор - доктор философских наук, профессор Г. А. Ключарев.

В память о первом главном редакторе журналом (совместно с Российской академией наук и Институтом социологии) ежегодно с 1999 года проводится научная конференция «Харчевские чтения».

Журнал публикует статьи по теории и истории социологии, результаты социологических исследований и экспериментов в сфере экономической, социальной, политической и духовной жизни общества как в России, так и за рубежом; учебно-методические материалы для преподавателей социологии; библиографические обзоры и рецензии, а также информацию о научных конференциях.

Редакционная коллегия 
В состав редколлегии входят: д.э.н. В. Н. Бобков, акад. М. К. Горшков, С. Ю. Демиденко (отв. секретарь), д.соц.н. И. В. Журавлёва, д.филос.н. Г. Е. Зборовский, д.соц.н. Ю. А. Зубок, к.э.н. В. В. Зырянов, д.м.н. И. П. Каткова, д.соц.н. С. Г. Кирдина-Чэндлер, к.соц.н. И. М. Козина, д.соц.н. В. П. Коломиец (зам. главного редактора), д.филос.н. С. А. Кравченко, д.ю.н. В. В. Лапаева, д.соц.н. В. К. Левашов (зам. главного редактора), д.филос.н. В. Ф. Левичева, д.соц.н. В. И. Мукомель, д.пол.н. М. М. Мчедлова, д.соц.н. И. В. Образцов, д.соц.н. Е. Л. Омельченко, к.филос.н. Д. Г. Подвойский, д.соц.н. Н. Е. Покровский, д.и.н. Н. В. Романовский (зам. главного редактора), д.э.н. Л. Л. Рыбаковский, член-корр. РАН С. В. Рязанцев, д.соц.н. Р. Х. Симонян, д.соц.н. А. Б. Синельников, к.соц.н. М. М. Соколов, д.соц.н. Г. Г. Татарова, д.соц.н. Н. Е. Тихонова, д.пол.н. И. Н. Трофимова, к.филос.н. Ф. Э. Шереги, д.соц.н. В. В. Щербина, член-корр. РАН А. В. Юревич.

Отзывы 

В апреле 2014 года директор Наукометрического центра НИУ ВШЭ Иван Стерлигов во время XV Апрельской международной научной конференции «Модернизация науки и общества» сообщил, что в ходе исследования, проведённого учёными из НИУ ВШЭ путём экспертного опроса 47 социологов (выбранных 8 социологами «высшего уровня») и последующего анализа 650 анкет по 55 социологическим журналам было выяснено, что журнал «Социологические исследования» был отнесён к числу наиболее известных наряду с «Социологическим журналом» и «Общественные науки и современность».

См. также 
 Социологический журнал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница журнала на сайте Института социологии РАН
 Страница журнала на сайте издательства «Наука»

Социологические журналы
Научные журналы СССР
Журналы ВАК Минобрнауки России
Журналы РАН
Институт социологии РАН